Miejscowości w Polsce:
 Zabostów Duży
 Zabostów Mały